Годовский — фамилия:
 Годовский, Леопольд (1870—1938) — американский пианист-виртуоз и композитор.
 Годовский, Ян Валерьевич (род. 1974) — артист балета, ведущий солист Большого театра, заслуженный артист России (2009).
 Годовский сельский совет — входит в состав Зборовского района Тернопольской области Украины.